Dutton River ist der Name folgender Flüsse in Australien:

Dutton River (Flinders River), Nebenfluss des Flinders River in Queensland
Dutton River (South Australia), Fluss zum Südlichen Ozean